

Livres
Jul (auteur)#Bandes dessinées
Haydé Ardalan#Bibliographie

Chanson
Cédric Gervy#en solo (sous le nom de Cédric Gervy)